«Нимбурк» (ERA Basketball Nymburk) — профессиональный баскетбольный клуб из города Нимбурк, Чехия. Состоит в Национальной баскетбольной лиге Чехии. Бессменный чемпион лиги с 2004 года. Участвует в европейских баскетбольных турнирах, в том числе в Лиге чемпионов ФИБА, ранее — в Еврокубке и Адриатической лиге (сезон 2010/2011).

История 
Основатель команды Анна Стамфова (Anna Stumpfová) отправила свою сестру, Скалиска (Skalicky), в Прагу на недельные курсы для ознакомления с баскетболом. В том же году была создана женская команда по баскетболу «Сокол» (Sokol). Мужская команда не заставила себя долго ждать, и уже в 1930 году заняла четвёртое место на чемпионате Чехословакии, через два года завоевали серебряные медали. Ещё через три года команда завоевала первое место чемпионата страны и держала эту позицию четыре сезона, пока не началась военная мобилизация в 1938 году.

Первый международный матч прошел с итальянской командой из города Триест.

Названия команды 
1929—1939 Sokol Nymburk

1939—1945 SK Železničáři Nymburk

1945—1950 Sokol Nymburk

1950—1998 Lokomotiva Nymburk

1998—2001 BK GA Nymburk

2002—2004 BK ECM Nymburk

2004—2019 ČEZ Basketball Nymburk

2019— ERA Basketball Nymburk

Достижения 
 Чемпионы Чехии: 18
2004—2021

 Обладатели кубка Чехии: 14
2004, 2005, 2007—2014, 2017—2020

Сезоны

Текущий состав

Известные игроки 
  Иржи Зидек (2003—2005)
  Марис Уитфилд (2002—2006)
  Майкл Микс (2006—2007)
  Дариус Вашингтон (2006—2007)
  Гильермо Диас (2006—2007)
  Горан Ягодник (2008—2009)
  Блейк Шилб (2007—2009)

Ссылки 
 Официальный сайт команды 
 Страница команды на сайте www.eurobasket.com 
 Профиль команды на сайте Еврокубка 

Баскетбольные клубы Чехии
Участники Единой лиги ВТБ
Нимбурк